

Anni 
 2 d.C.  – anno
 2 a.C.  – anno

Matematica 
 2  – numero naturale
 2  – cifra

Musica 
 2  – album dei 2 Brothers on the 4th Floor del 1996
 2  – album dei The Black Heart Procession del 1999
 2  – album dei Rockapella del 2000
 2  – album di Florent Pagny del 2002
 2  – album dei Darker My Love del 2008
 2  – album degli Sneaky Sound System del 2008
 2 – album dei Black Country Communion del 2011
 2  – album di Mac DeMarco del 2012
 2 – album di Mac DeMarco del 2012
 2 – album di Netsky del 2012

Pagine correlate 
 DUE